Colwich est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Colwich, ville du comté de Sedgwick dans le Kansas

Colwich, village du Staffordshire

Homonymie de toponyme